Граха-де-Иньеста () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 28,22 км². Население — 461 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 90 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки